software requirements specification
 spaced repetition software
 poduszka powietrzna (ang. supplementary restraint system)
operacja korekty płci (ang. sex confirmation surgery)
 
 Serbska Partia Radykalna